USS Nashville ha sido el nombre utilizado por tres buques de la Armada de los Estados Unidos y por otros dos de la Armada de los Estados Confederados en honor a la ciudad de Nashville, Tennessee:

Buques de la US Navy:
  fue un cañonero que participó en combate durante la guerra hispano-estadounidense y que se perdió en la costa de Panamá en noviembre de 1903.
  fue un crucero ligero que participó en combates de la Segunda Guerra Mundial.
  es un LPD actualmente en servicio.

Buques de la CS Navy:
CSS Nashville fue un buque de pasajeros que actuó como buque rompedor de bloqueo, y fue hundido en 1863.
CSS Nashville fue un ironclad, construido en 1864, se rindió a la armada de la Unión en 1865, y fue desguazado en 1867.

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos